Олег Владимирович Севрюков (15 января 1920 — 17 декабря 1981) — ижевский краевед и педагог. Автор книги «Ижевск: краеведческий очерк» (1969, 1972).

Биография 
Родился в 1920 году в городе Томске, но уже через два года семья переехала в город Ижевск, с которым связана вся его дальнейшая жизнь.
 
В 1939 году, окончив среднюю школу, поступил на исторический факультет Удмуртского педагогического института, но вскоре был призван на срочную службу в РККА.

Участник Великой Отечественной войны и Советско-японской войны. Рядовой. Проходил службу на Дальнем Востоке. Участвовал в боях с японцами на территории Маньчжурии в составе 73-го инженерно-сапёрного батальона 27-й инженерно-сапёрной бригады 1-й Краснознамённой армии 1-го Дальневосточного фронта.
 
Демобилизован в феврале 1946 года в звании ефрейтора. Награжден медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией».

После войны вернулся к обучению в институте, закончив который в 1949 году, начал работать преподавателем истории в Ижевском индустриальном техникуме. Член ВКП(б) с 1948 года.

С 1954 года и до выхода на пенсию в 1981 году — преподаватель в библиотечном техникуме (позднее Культурно-просветительное училище).

Умер в 1981 году.

Краеведческая деятельность 
В начале 1950-х годов занялся сбором и изучением материалов по истории города Ижевска.

Автор большого количества статей по истории города, автор дважды изданной книги «Ижевск. Краеведческий очерк» (1969, 1972).

В Архиве Удмуртии фонд О. В. Севрюкова — самый большой и самый информативный по истории Удмуртии из всех фондов личного происхождения (наряду с фондом А. В. Новикова). Его личный фонд содержит в том числе фотографии видов многих населенных пунктов Удмуртии, зданий, актёров Ижевского театра, выпускников Ижевской оружейной школы, учениц женских гимназий и школ и другие.

Один из основателей Ижевского общества коллекционеров (1960). Собрал уникальную коллекцию фотографий и почтовых открыток с видами Ижевска, изданных до 1917 года. Собрал богатые филателистическую и нумизматическую коллекции с почтовыми марками, денежными знаками и монетами России и СССР. Читал курс лекции «Нумизматика» на историческом факультете УдГУ.

С 1966 года — член президиума Совета Ижевского городского отделения ВООПИК.
 
Будучи любителем цирка в течение 30 лет собирал и изучал документы и материалы по истории Ижевского цирка, являлся рецензентом его цирковых программ.

Публикации 
 Ижевск. — Ижевск: Удмуртия, 1969. — 271 с. (тираж 20.000 экз.)
 Ижевск: краеведческий очерк / 2-е изд., испр. и доп. — Ижевск: Удмуртия, 1972. — 271 с. (тираж 60.000 экз.)
 Улицы рассказывают. — Ижевск, 1969. — стр. 48-84
 Забвению не подлежит: фотоальбом / Авт. текста: О. В. Севрюков и др. — Ижевск: Удмуртия, 1972. — 80 с.

Автор статей по краеведению в газете «Удмуртская правда» и других изданиях Удмуртии.

Награды 
Награжден медалями «За Победу над Японией» (1945), «За Победу над Германией» (1945), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), а также юбилейными медалями «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975), «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968), «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978).

Память 
16 ноября 2017 года в читальном зале Центрального государственного архива Удмуртской Республики состоялись Первые Севрюковские краеведческие чтения,

Источники 
 Севрюков О. В. // Элькун У. — Удмурская республика — Удмуртия, 2000. — 802 c.
 Сергей Жилин — Краеведы Ижевска // Леонардо, № 21, 2009. — стр. 168—169
 Н. А. Красильникова — Где хранится история? // Архивная служба Удмуртской Республики, 2001
 Севрюков О. В. // Центральный государственный архив Удмуртской Республики: Путеводитель по фондам и коллекциям документов личного происхождения / Комитет по делам архивов при Правительстве УР. — Ижевск: Институт компьютерных иссле-дований, 2014. — 280 с. — стр. 131—132
 Первые Севрюковские краеведческие чтения // Архивная служба Удмуртской Республики, 2017

Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Удмуртского государственного университета
Члены КПСС
Краеведы СССР
Краеведы Удмуртии
Персоналии:Ижевск